Un jeu de balle est soit un sport traditionnel, soit un jeu enfantin ou un jeu sportif utilisant de petites balles.

L'expression jeu de balle recouvre diverses significations. Alors que l'équivalent anglais  désigne pêle-mêle tous les jeux de balle ou de ballon, il n'en est pas de même en français. On parle de jeu de balle lorsque celle-ci n'excède pas quelques centimètres de diamètre. Au-delà, on parlera plutôt de jeu de ballon. Et lorsque l’objet est plus lourd, on parlera de jeu de boules.

Homonymes 
 Le jeu de balle est le nom parfois donné au jeu de paume.
 Le jeu de balle ou balle pelote, dérivé du jeu de paume, est surtout joué en Belgique.
 Le jeu de balle au tambourin est un sport dérivé de la longue paume (jeu de paume en extérieur).
 Le jeu de balle au tamis ou balle au tambour est un sport de gagne-terrain qui se joue en Picardie.
Le jeu de balle ou jeu de pelote est un sport rituel caractéristique des civilisations mésoaméricaines comme celle des Mayas ou des Aztèques.

Voir aussi
 , , , 
 balle assise, jeu d’enfants avec une balle ou un ballon
 balle aux prisonniers ou balle au camp, jeu sportif avec un ballon
 jonglerie de contact, de lancer et à rebond aux balles
 jeu de bille
 jeu de boules
 jeu de la boule de hasard
place du Jeu de Balle (Bruxelles)